Schlechtendalia — род тлей из подсемейства Eriosomatinae (Fordini). Восточная Азия  (Китай).

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 1 мм.
Ассоциированы с растениями Rhus (Rhus punjabensis, Rhus potaninii).

  (Pemphigidae, Fordinae, Melaphidini)
 
 
 Виды, описанные как

Примечания

Литература 
 
 Zhang, H. & Qiao (2007). Systematic status of the genus Formosaphis Takahashi and the evolution of galls based on the molecular phylogeny of Pemphigini (Hemiptera: Aphididae: Eriosomatinae), Systematic Entomology 32(4):690-699.
 Yang, X.-m. Chen, Feng & H. Chen (2009). Morphology of antennal sensilla of Rhus gall aphids (Hemiptera: Aphidoidea: Pemphiginae): a comparative analysis of five genera, Zootaxa 2204:48-54.

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых